Cet article indique la liste complète de la filmographie de Harrison Ford.

Harrison Ford fait sa première apparition au cinéma dans Un truand (1966) en tant que simple figurant. Il enchaîne par la suite plusieurs petits rôles aussi bien au grand qu'au petit écran sans pour autant se faire remarquer.

Alors qu'il avait délaissé son métier d'acteur pour celui de charpentier, George Lucas lui offre le rôle de Bob Falfa dans American Graffiti, en 1973. Quatre ans plus tard, le même Lucas l'engage finalement pour incarner Han Solo dans La Guerre des étoiles qui remporte un succès planétaire, lançant définitivement la carrière de Harrison Ford.

Connaissant une nouvelle consécration avec son rôle d'Indiana Jones, Ford tiendra, au fil des années, divers rôles dans divers registres.

Filmographie

Cinéma

Télévision

Téléfilms 
 1970 :  de William A. Graham : Carl
 1975 :  de Lee Bernhardi et Stanley Kramer : Frank Crowder
 1976 :  de Lee Philips : Mark Blackwood
 1977 :  de Jerry Thorpe : Paul Winjam (VF : Jean Roche)
 1978 : Au temps de la guerre des étoiles () de Steve Binder : Han Solo (VF : Francis Lax)

Séries télévisées 
 1967 : Le Virginien () saison 5, épisode 19,  : Cullen Tindall
 1967 : Le Virginien () saison 6, épisode 9,  : Un jeune éleveur
 1967 : L'Homme de fer () saison 1, épisode 13, L'Heure perdue () : Tom Stowe
 1968 : La Nouvelle Équipe () saison 1, épisode 1,  : Un policier sur la plage (non crédité)
 1969 :  saison 1, épisode 6,  
 1969 : Sur la piste du crime () saison 4, épisode 18,  : Glen Reverson
 1969 : Sur la piste du crime () saison 5, épisode 11,  : Everett Giles
 1969 :  saison 1, épisode 9,  : Roger Crane
 1971 : Dan August saison 1, épisode 22,  : Hewett
 1972 :  saison 18, épisode 11,  : Print
 1973 :  saison 18, épisode 20,  : Hobey
 1974 : Kung Fu saison 2, épisode 18, Le Serment () : Harrison (VF : Mario Santini)
 1974 : Petrocelli saison 1, épisode 4,  : Tom Brannigan
 1993 : Les Aventures du jeune Indiana Jones () saison 2, épisodes 5 et 6, Le Mystère du blues () : Indiana Jones âgé de 50 ans (VF : Claude Giraud)

Documentaire 
 2004 : Star Wars : L'Empire des rêves (VF : Richard Darbois)

Jeu vidéo 
 2016 : Lego Star Wars : Le Réveil de la Force : Han Solo (VF : Richard Darbois)

Notes et références

Lien externe 

Ford